
Molekulska formula -{C8H11N}- se može odnositi na:
 Fenetilamin
 Biciklo(2.2.1)heptan-2-karbonitril
 Kolidin
 Dimetilanilin
 1-Feniletilamin
 2,4-Ksilidin
 2,5-Ksilidin
 2,6-Ksilidin